Distrito 7 o distrito VII puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 7 de Badalona.
 el distrito 7 de Baracaldo.
 el distrito 7 de Barcelona.
 el distrito 7 de Bilbao.
 el distrito 7 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 7 de Madrid.
 el distrito 7 de Málaga.
 el distrito 7 de Sabadell.
 el distrito 7 de Valencia.

En otros países
 el distrito VII de Budapest, Hungría.
 el distrito 7 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el VII Distrito de París, Francia.
 el distrito 7 de Zúrich, Suiza.